Ильхам Мамедов:
* Мамедов, Ильхам Казым оглы (az) — депутат Милли Меджлиса Азербайджана 4-го созыва.
 Мамедов, Ильхам Тофик оглы (az; 1955—2003) — советский и азербайджанский физик.
 Мамедов, Ильхам (род. 1962) — советский и азербайджанский футболист .
 Мамедов, Ильхам (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист.